Radio London (zeezender) (Big L), radiozender in internationale wateren bij de Theems van 1964–1967.
Radio London (Nederland), (Big L 1395), Nederlandse op Groot-Brittannië gerichte radiozender sinds 2006.
BBC London 94.9 (voorheen BBC London Live, GLR (Greater London Radio) en BBC Radio London), regionale radiozender voor Londen.

Zie ook
Sommige van de onderstaande zenders hebben niet de naam Radio London gedragen, maar werden of worden er (onterecht) wel mee aangeduid:
2LO, radiozender in Londen vanaf 1922 tot de integratie in het BBC Regional Programme.
BBC World Service, Britse wereldomroep.
de British Broadcasting Corporation in het algemeen, of een van haar radiozenders.